Карін Кнапп була чинною чемпіонкою, але не стала захищати титул, оскільки знялась до початку турніру.

Кікі Бертенс виграла титул, у фіналі перемігши Маріану Дуке-Маріньо з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Nurnberger Versicherungscup Singles
2016